Colonnella, comune italiano della provincia di Teramo in Abruzzo
Colonnella, località (non frazione) di Oricola in provincia dell'Aquila
Colonnella, unità militare
Bandiera colonnella, insegna militare
Pietro Colonnella (1956), politico italiano.